Михаи́л Миха́йлович Царе́вский (7 (19) марта 1898, Лович Варшавской губернии — 29 июля 1963) — видный организатор советского промышленного строительства. Генерал-майор инженерно-технической службы (1943), Герой Социалистического Труда (1949), лауреат Сталинской премии первой степени (1951).

Биография 
Родился 7 (19) марта 1898 года в городе Лович Варшавской губернии в семье потомственных военных.

В 1912 году окончил ремесленно-приходскую школу в Калуге.

В начале Первой мировой войны был взят на фронт, воевал солдатом в составе Павлоградского гусарского полка. Позднее, окончив военно-фельдшерскую школу в Москве, остался в царской армии. В 1917 году стал членом партии большевиков.

С началом Гражданской войны работал в Тамбовской ЧК. В составе кавалерийского отряда выезжал на Восточный фронт, занимал должности командира взвода и эскадрона, был ранен. В этот период познакомился с И. В. Сталиным, которого неоднократно сопровождал в поездках по линии фронта в районе Воткинска, Ижевска, Перми. В 1922 году был назначен командиром особого кавалерийского дивизиона войск ВЧК.

Позднее был переведен в столицу и назначен помощником командующего войск ВЧК Московского военного округа. Имел личные командировки особого назначения от Ф. Э. Дзержинского в Литву и Белоруссию. После их успешного выполнения получил благодарность от Дзержинского. В 1925 году демобилизовался.

Начало промышленно-строительной деятельности 
Проработав некоторое время инспектором в Центральном бумажном тресте в Москве, был назначен помощником начальником строительства бумажной фабрики в городе Балахне Горьковской области. В 1928 году Царевский возглавил строительство фабрики, потом руководил строительством Горьковского автомобильного завода.

В 1930 году был назначен начальником строительства автозавода в Нижнем Тагиле. Закончил строительство за рекордно короткий срок — 1 год и 8 месяцев, за что был награждён в 1934 году орденом Ленина. Одновременно с 1931 года возглавлял трест «Тагилстрой», объединявший все тагильские стройки. В 1936 году на тресте организовал новый метод строительства крупного производства, который заключался в обеспечении строительных объектов готовым бетоном, раствором, арматурой, а также щитами опалубки с централизованных цехов и заводов.

В марте 1936 года возглавил строительство Большого Центрального аэрогидродинамического института им. Н. Е. Жуковского в Москве, завершив его через полтора года. 

С 1937 года, будучи управляющим треста «Кольстрой», строил Мончегорский медно-никелевый комбинат, работал начальником «Севоборонстроя». В апреле 1939 года за самоотверженный труд в развитии цветной металлургии был награждён вторым орденом Ленина.

Во время войны 
Накануне и в первые месяцы Великой Отечественной войны возглавлял строительство комбината цветной металлургии и оборонительных сооружений Северного фронта.

С ноября 1941 года по февраль 1942 года — командующий 2-й сапёрной армией.

С 19 марта 1942 года по 17 апреля 1943 года возглавлял строительство Актюбинского ферросплавного завода НКВД СССР (Актюбинск). 
С апреля 1943 по 1946 год являлся начальником ИТЛ «Тагиллаг» и управления строительства «Тагилстроя» НКВД СССР (г. Нижний Тагил). За это время строил предприятия чёрной металлургии, полигон для танков. Наиболее значительным успехом стало строительство двух коксовых батарей и доменной печи № 3, построенной за рекордно короткие сроки — 9 месяцев (печь была пущена 26 апреля 1944 года).

С не меньшими темпами под руководством генерала Царевского (звание генерал-майор инженерно-технической службы ему было присвоено 22 февраля 1943 года) в Нижнем Тагиле было осуществлено строительство ряда цехов и агрегатов, в результате производственные мощности по коксу выросли в два раза, по чугуну — на треть, по стали — в 3,6 раза, по прокату — в 4 раза.

Послевоенное строительство 

С 1947 по 1950 год возглавлял строительство атомной промышленности в Челябинске-40 (г. Озёрск), первенец советской атомной промышленности — комбинат «Маяк». Атомный промышленный комплекс для наработки оружейного плутония строился военными строителями, заключёнными, а также бывшими трудмобилизованными из Средне-Азиатского военного округа и немцами, переведёнными из управления ИТЛ и строительства "Челябметаллургстрой" (в том числе немцами из Поволжья, европейской части России, Северного Кавказа, Крыма и восточных районов Украины). 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне состоялось испытание первой советской ядерной бомбы РДС-1, а 29 октября Михаилу Царевскому, как и другим специалистам, воплотившим урановый проект в жизнь,  Указом Президиума Верховного Совета СССР было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

В 1950—1953 годы, будучи заместителем начальника Главного управления лагерей промышленного строительства/Главпромстроя МВД СССР, руководил строительством горно-химического комбината в Красноярске-26, потом возглавлял стройки в Томске-7, Дубне, Протвино. Михаил Царевский руководил многими стройками, в том числе в Подмосковье, в Сибири и Эстонии, комбинат № 7 (Нарва и Силламяэ).

В автомобильной поездке у генерала случился инсульт. Медицинская помощь, оказанная в подольском госпитале, не дала положительного результата. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Память 
Именем Царевского названы улицы в Мончегорске, Северске, Озёрске, Железногорске (Красноярск-26); общеобразовательная школа № 93 в Железногорске.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (29.10.1949),
 пять орденов Ленина (27.03.1934, 26.04.1939, 16.05.1945, 29.10.1949, 1956),
 два ордена Красного Знамени (21.02.1942, 30.04.1954),
 Орден Трудового Красного Знамени (1943),
 два ордена Красной Звезды (20.01.1944, 30.01.1951),
 Медаль «За боевые заслуги» (15.01.1945),
 Другие медали СССР,
 Сталинская премия первой степени (1951) — за успешное руководство строительством предприятий атомной промышленности

Литература 
 Энциклопедия Томской области. – Том 2. – Изд-во Томского университета, 2009. – С. 884.
 Шмыров Б. Д. Царевский Михаил Михайлович. Выполняя задание Партии и Правительства. — Челябинск: Абрис, 2016. — 143 с. (Серия: «Судьбою связаны с Уралом»)
 МВД России. Энциклопедия. — Москва: Объединенная редакция МВД России, «Олма-пресс», 2002. — ISBN 5-224-03722-0.
 Богуненко Н. Н., Пелипенко А. Д., Соснин Г. А. Герои атомного проекта. — Саров: Росатом, 2005. — ISBN 5-9515-0005-2.

Ссылки 
 
 Биография на сайте Сибирского химического комбината
 Истории о генерале Царевском

Похороненные на Новодевичьем кладбище
Участники Гражданской войны в России (красные)
Кавалеристы Первой мировой войны (Россия)
Генерал-майоры (СССР)
Персоналии:Железногорск (Красноярский край)
Начальники лагерных управлений ГУЛАГа
Делегаты XX съезда КПСС
Участники советского атомного проекта